Glavina je lahko:

 priimek Glavina 

 Glavina Donja (Hrvaška)
 Glavina Gornja (Hrvaška)